<noinclude>

Източници 

 
Литекс (Ловеч)